Geografia: 
 Barinas – miasto w Wenezueli
 Barinas – stan w Wenezueli

Biologia:
 Barinas – rodzaj kosarza